Helvetia peut faire référence à :
 Helvetia est une figure allégorique féminine personnifiant la Confédération suisse.
 Helvetia (assurances) est une compagnie d'assurance suisse.
 Helvetia (étudiants) est une société d'étudiants fondée en 1832.
 Helvetia (illustré) était une revue mensuelle suisse de littérature, d'art et d'actualités entre 1878 et 1911.
 Helvetia (secours mutuels) était une caisse maladie fondée le  à Zurich.
 Équipe cycliste Helvetia était une équipe de cyclisme professionnelle de 1989 à 1992.
 Helvetia est le nom d'un aérostat qui participa à des coupes Gordon Bennet et avec lequel Auguste Piccard refit l'expérience de Michelson-Morley à  d'altitude en 1926.
 TEE Helvetia était un TEE reliant les gares de Hambourg-Altona et de Zurich HB et ayant circulé du  au .
 Helvetia un bateau à roues à aubes ayant navigué sur le lac de Zurich.
 Helvetia est un genre d'araignées sauteuses.
 (113390) Helvetia, un astéroïde.

Notes et références

Toponyme 
 Helvetia, une census-designated place de Virginie-Occidentale, aux États-Unis.

Voir aussi